У́лица Лео́нова — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Леонова — улица во Владивостоке.
 1-я улица Леонова — улица в Москве.
 Улица Леонова — улица в Пензе.

Украина 
 Улица Леонова — улица в Кременчуге.
 Улица Леонова — улица в Одессе.